Making a Man of Him – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Making a Man of Him – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
Making a Man of Him – cortometraggio del 1912 diretto da F. Martin Thornton
Making a Man of Him – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Captain Kettle Films